Якуб Юзеф Орлинский (; род. 8 декабря 1990, Варшава, Польша) — польский оперный певец (контратенор).

Биография 
Родился 8 декабря 1990 года в семье польской художницы Богны Чеховской-Орлинской (основательница Фонда «Солнечная академия») и в детстве учился в художественной школе.

Вокальную карьеру певец начал в ансамбле «Gregorianum» под руководством Берениса Йозайтиса, выступая в Польше и за границей. Окончил Музыкальный университет имени Фредерика Шопена в Варшаве (с 2009 года учился в классе пения доктора ). Во время учёбы выступал в спектаклях, организованных, в том числе, Музыкальным университетом имени Фридерика Шопена и Театральной академией имени Александра Зелверовича в Варшаве.

С 2012 года был в труппе Оперной академии Большого театра — Национальной оперы в Варшаве, а с 2015 по 2017 год обучался в Джульярдской школе.

В 2018 году выпустил первый альбом, Anima Sacra, включающий арии барочных композиторов неаполитанской школы.

Помимо карьеры вокалиста Орлинский также выступает с брейк-дансом.

Награды 
 Лауреат Международного конкурса вокалистов имени К. Ф. Марчеллы Зембрих (2015)
 Лауреат Международного вокального конкурса Метрополитен-оперы (2016)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Музыкального университета имени Фридерика Шопена
Выпускники Джульярдской школы
Оперные певцы и певицы Польши
Лауреаты премии журнала Gramophone